Blagojew oder Blagoew ist der Familienname folgender Personen:

 Blagoj Blagoew (* 1956), bulgarischer Gewichtheber
 Borislaw Blagoew (* 1983), bulgarischer Eishockeyspieler
 Dimitar Blagoew (1856–1924), bulgarischer Philosoph und Politiker
 Georgi Blagoew (* 1997), bulgarischer Eishockeyspieler